Goto eller Gotō kan syfta på flera saker:

 Goto eller go to, ett nyckelord i många programspråk
 Gotō, Nagasaki, stad i Nagasaki prefektur, Japan
 Gotōöarna, ögrupp i Nagasaki prefektur, Japan